Санта-Элена () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Santa Elena было дано городу и муниципалитету в честь Святой Елены.

Площадь муниципалитета равна 514 км², что составляет 1,29 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 79 метров над уровнем моря, расположена в поселении Сан-Симон.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Муной, на северо-востоке с Тикулем, на юго-востоке с Ошкуцкабом, а на юго-западе с другим штатом Мексики — Кампече.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1918 году, в его состав входит 7 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 43,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 33,9 %;
 производство и строительство — 21,9 %;
 безработные — 1,1 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2000 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 59,2 км;
 электрификация: 95,9 %;
 водоснабжение: 99 %;
 водоотведение: 63,2 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить:
 церковь Святого Матео, построенный в XIX веке;
 археологические памятники цивилизации майя: Ушмаль, Кабах, Нохпат, Шкох и Мучич.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Санта-Элена на Facebook

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана